Овај чланак садржи податке о наступима фудбалског клуба Рад у европским такмичењима.

Збирни европски резултати 
Стање на дан 27. август 2021.

Резултати по сезонама

Референце 

Европа
Рад